Lea Antonoplis ha battuto in finale Mareen Louie-Harper 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Anne Smith (semifinali)
 Hana Strachonova (terzo turno)

 Mareen Louie-Harper (finale)
 Lea Antonoplis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1977